

Прізвище 

Гау (, пр. ) — англійське прізвище.
Носії
 Джеффрі Гау ( ) — британський державний діяч, член Консервативної партії.
 Едді Гау — англійський футболіст і тренер.
 Едуард Гау — балтійський маляр і графік 19 століття.
 Стів Гау Стівен Джеймс «Стів» Гау (*8 квітня 1947) — англійський рок-гітарист

Топоніми

Гау — місто, штат Оклахома
 Гау — місто, штат Техас
 Гау Тауншип — селище в окрузі Форест, штат Пенсільванія
 Гау Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Гау — переписна місцевість, штат Індіана

Інші топоніми 
 Гау () — затока у Британській Колумбії, Канада.
 Лорд-Гау () — невеликий вулканічний острів Австралії
 Хребет Лорд Гау () — підводне плато.
 Бедбург-Гау (нім. Bedburg-Hau) — громада в Німеччині, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Інше 

 Ноу-гау — передача на договірній основі різних знань та досвіду наукового, технічного, виробничого, адміністративного чи іншого характеру.
 ГАУ — колишня назва індексу ГРАУ.

Примітки

Див. також 
 Гау